Claudio I de Guisa, también conocido como Claudio de Lorena o Claude de Lorraine en francés (Château de Condé-sur-Moselle, Custines, 20 de octubre de 1496 - Joinville, 12 de abril de 1550), fue un importante militar de la corte de Francia, fundador de la Casa de Guisa, nombrado Par de Francia y Grand veneur, distinciones sólo reservadas en la época a los príncipes de la casa real. Su nieta María Estuardo sería coronada reina de Escocia.

En 1506 obtuvo la carta de naturaleza francesa por parte del rey Luis XII. En 1508, a la muerte de su padre René II de Lorena, recibió las posesiones como señor de Joinville, Mayenne, Elbeuf, Harcourt y Boves.

Participó en la batalla de Marignano, donde fue gravemente herido por 22 impactos. Tras recuperarse, participó al sitio de Fuenterrabía en 1521 y la batalla de Hesdin en 1522. Tras derrotar a las tropas imperiales en la batalla de Neufchateau en 1523, fue nombrado gobernador de Borgoña y de Champaña.

En 1525 abandonó las campañas de Francisco I en Italia para ayudar a su hermano Antonio de Lorena en su lucha contra la revuelta de los campesinos protestantes en Alsacia. En Lupstein cerca de Saverne, destruyó un ejército campesino de la Guerra de los campesinos alemanes al matar a 20.000 campesinos en una masacre.

En agradecimiento por sus servicios, Francisco I le distinguió a su regreso de prisión en Madrid (en 1528) con el ducado de Guisa. Al final de su vida, nuevamente se distinguiría en la campaña militar de Luxemburgo de 1542. 

En represalia Carlos I, saqueo e incendió sus tierras entre ellas Joinville en 1544.

Descendencia 
De su matrimonio con Antonieta de Borbón-Vendome tuvo doce hijos:
 María (1515 - 1560), casada con el Rey Jacobo V de Escocia;
 Francisco (1519 - 1563), segundo Duque de Guisa;
 Luisa (1520 - 1542), casada con Carlos I, Duque de Arschot en 1541;
 Renata (1522 - 1602), abadesa de San Pedro de Reims;
 Carlos (1524 - 1574), Duque de Chevreuse, Arzobispo de Reims y Cardenal de Lorena;
 Claudio, Duque de Aumale (1526 - 1573);
 Luis (1527 - 1578), Cardenal;
 Felipe (1529 - 1529);
 Pedro (1530);
 Antonia (1531 - 1561), Abadesa de Faremoutier;
 Francisco (1534 - 1563), Prior de Francia de la Orden de Malta;
 Renato, Marqués de Elbeuf (1536 - 1566).

Referencias 
 François Roche, Claude de Lorraine, premier Duc de Guise Editions Le Pythagore, 2005, ISBN 2-908456-47-8.

Nobles de Francia del siglo XVI
Militares de Francia del siglo XVI
Duques de Guisa
Guisa, Carlos 01
Duques de Aumale